Bifora flosculosa är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein. Bifora flosculosa ingår i släktet dubbelkoriandrar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dubbelkoriandrar
flosculosa